Cuedan ist der Familienname folgender Personen:
 Alexandru Cuedan (1910–1976), rumänischer Fußballspieler
 Dan Cuedan (* 1968), rumänischer Fußballtrainer